IISG steht für:
 
 Internationales Institut für Sozialgeschichte (International Instituut voor Sociale Geschiedenis) 
 Istituto Italiano di Studi Germanici (Italienisches Institut für Germanistik)

 

Abkürzung